L'expression Livre des merveilles peut désigner :
 Le Livre des merveilles de l'Inde du capitaine de navire persan Ibn Shahriyar rédigés entre 900 et 953 ;
Le Livre des merveilles de Dieu de l'abbé de Cluny Pierre le Vénérable ;
 Le Livre des merveilles ou Otia Imperialia écrit par Gervais de Tilbury, vers 1214 ;
 Le Devisement du monde dicté en 1298 par Marco Polo à Rustichello, connu couramment sous le terme de Livre des merveilles, écrit en "français" ;
 Le Livre des merveilles du monde (ou Voyages) écrit par l'explorateur Jean de Mandeville entre 1355 et 1357 à Liège, qui se présenta comme un chevalier anglais, après ses voyages en Égypte, Palestine, Inde, Asie centrale, Chine (1322-1356), qui est une compilation de ses propres voyages et des récits de missionnaires franciscains et dominicains ;
 Le Kitab al-Bulhan ou le Livre des Merveilles, manuscrit arabe des  et  siècles traitant de l'astronomie, l'astrologie et la divination.
 Le Livre des merveilles (Livre des merveilles et autres récits de voyages et de textes sur l’Orient), recueil manuscrit enluminé réalisé en France à l'attention de Jean sans Peur vers 1410-1412  le chateau de bnjdfoskl

 Le Livre des merveilles, livre pour enfants écrit par Nathaniel Hawthorne (A Wonder-Book for Boys and Girls) en 1852.
, recueil de nouvelles de fantasy écrites par Lord Dunsany, paru en 1912.

Voir aussi 
 
 Les 

Moyen Âge